Apraxia е беларуска национал-социалистическа блек метъл група, създадена през 1995 година в град Орша, Беларус.

Дискография

Външни препратки 
 Фен сайт (на руски и английски)

Национал-социалистически блек метъл групи
Орша
Беларуски музикални групи